Schattenkinder bezeichnet:
 Schattenkinder (Buch), eine Romanreihe von Margaret Peterson Haddix
 Schattenkinder (Film), einen Fernsehfilm von Claudia Prietzel aus dem Jahr 2007
 Schattenkinder (Band), eine deutsche Dark-Wave-/Electronica-Band
 Tatort: Schattenkinder, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)